Miami Open 2016 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt-baner i Tennis Center at Crandon Park i Key Biscayne nær Miami, Florida, USA i perioden 21. marts - 4. april 2016. Det var den 32. udgave af Miami Open og sæsonens anden turnering i kategorien ATP World Tour Masters 1000 på mændenes ATP World Tour 2016, og det var ligeledes sæsonens anden turnering i kategorien WTA Premier Mandatory på kvindernes WTA Tour 2016.

Herresingleturneringen blev vundet af Novak Djokovic, der vandt ATP-titlen i Miami for sjette gang i alt, hvilket var en tangering af Andre Agassis rekord for flest titler i herresingle i Miami. Sejren var på flere måder historisk, idet Djokovic i den forbindelse satte flere rekorder:
 Sejren var Djokovic' 28. Masters 1000-titel i karrieren, og han satte dermed ny rekord for flest vundne ATP World Tour Masters 1000-titler. Han havde indtil da delt rekorden på 27 titler med Rafael Nadal.
 Sejren bragte Djokovic' samlede karriereindtjening på ATP World Tour op på $ 98.199.548, hvorved han overtog førstepladsen på denne liste fra Roger Federer.
 Han blev den første spiller, der i løbet af sin karriere havde vundet syv forskellige turneringer på ATP World Tour tre år i træk.
 Han blev den første spiller, der for fjerde gang i karrieren vandt både Indian Wells Masters og Miami Open i samme sæson.
 Han blev den første spiller, der kvalificerede sig til 11 ATP World Tour Masters 1000-finaler i træk.
I finalen besejrede serberen Kei Nishikori med 6−3, 6−3. Japaneren var i sin anden ATP World Tour Masters 1000-finale – hans første Masters 1000-finale tabte han til Rafael Nadal ved Madrid Open 2014.

Damesingletitlen gik til Viktoryja Azaranka, som i finalen vandt over Svetlana Kuznetsova med 6−3, 6−2, og som dermed vandt turneringen for tredje gang i karrieren. Hviderusseren sin tredje WTA Tour-titel i 2016 og blev den første kvinde, der vandt en "Sunshine Double", dvs. både Indian Wells Masters og Miami Open i samme sæson, siden Kim Clijsters udførte bedriften i 2005.

I herredoublerækken gik sejren til franskmændene Pierre-Hugues Herbert og Nicolas Mahut, som besejrede Raven Klaasen og Rajeev Ram i finalen med 5−7, 6−1, [10−7], og som dermed vandt den anden ATP World Tour Masters 1000-titel i træk. Damedoubletitlen blev vundet af Bethanie Mattek-Sands og Lucie Šafářová, der i finalen vandt over Tímea Babos og Jaroslava Sjvedova med 6−3, 6−4.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Miami Open 2016 androg US$ 12.269.210 ekskl. per diem.

Resultater

Herresingle 

I hovedturneringen deltog 96 spillere, hvoraf 76 havde kvalificeret sig til turneringen i kraft af deres verdensranglisteplacering, otte spillere havde modtaget et wildcard, mens de sidste 12 spillere havde spillet sig igennem kvalifikationsturneringen.

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semfifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Damesingle 

I hovedturneringen deltog 96 spillere, hvoraf 76 havde kvalificeret sig til turneringen i kraft af deres verdensranglisteplacering, otte spillere havde modtaget et wildcard, mens de sidste 12 spillere havde spillet sig igennem kvalifikationsturneringen.

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semfifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Herredouble

Damedouble

Eksterne henvisninger 
 Miami Open

Noter 

2016
WTA Tour 2016
ATP World Tour 2016